Horning peut désigner :
 Frédéric Horning, pasteur et théologien protestant alsacien
 Paul Guillaume Horning, pasteur et historien alsacien, fils du précédent
 Heinz Horning, footballeur allemand
 Nathanaël Jacob Horning, orfèvre strasbourgeois du 
 William A. Horning, directeur artistique américain
Lilli Hornig (1927-2017), chimiste américaine d'origine tchécoslovaque
 Horning (Norfolk)